Вейк-ан-Зее 1983 — 45-й международный шахматный турнир, который проходит в 1983 году.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте

1983 год в шахматах